Фределон () — мужское имя:
 Фределон — граф Руэрга (после 837 — ок. 852), Тулузы (844/849 — ок. 852) и Каркассона (ок. 850 — ок. 852)
 Фределон де Гор — граф де Гор (ок. 960)